Nick McDonell, écrivain américain
 Alexander MacDonell, évêque de Kingston
 Arthur Anthony Macdonell (1854 – 1930), linguiste britannique
 Fergus McDonell (1910 - 1984), monteur et réalisateur britannique
 Gordon McDonell (1905-1995), écrivain britannique, auteur de roman policier
 James Smith McDonnell (1899-1980), pionnier américain de l'aviation 

Homonymie de patronyme
Patronyme écossais